Сплайсинг пре-мРНК
Сплайсинг (информатика)
Сплайсинг белков